La casa de [los] Oldemburgo () es una familia noble alemana originaria del condado de Oldemburgo, en el norte de Baja Sajonia. Después de establecerse en Schleswig-Holstein,  se convirtieron en reyes cuando el conde Cristián I de Oldemburgo fue elegido rey de Dinamarca en 1448, y se convirtió también en rey de Noruega en 1450 (convirtiéndose en el soberano de Kalmar) tras la renuncia del sueco Carlos I Knutsson. A partir de entonces la casa ocupó ininterrumpidamente el trono danés hasta la actualidad llegando a ser una de las dinastías reales más influyentes de toda Europa: reinó en Dinamarca desde 1448 (Irey Cristián, r. 1448-1481), en Noruega desde 1905 y en el Reino Unido desde el ascenso del rey Carlos III el 8 de septiembre de 2022. También ha dado soberanos al Imperio ruso (1762-1917), al reino de Grecia (1863-1973) y a Suecia (1751-1818).

El primer conde de Oldemburgo, Egilmar I, parece haber dominado principalmente la región de Wildeshausen. Si ya poseía Oldemburgo, la villa no se convertirá en el centro de poder de la familia hasta Cristián el Pendenciero, hacia 1143.

Desde 1980, su jefe en nombre y armas es Christophe de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, nacido en 1949.

Historia 

La historia de la familia se remonta a un tal Egilmar I (r.1091-1108), que alrededor del año 1100 se describe como «un poderoso conde en la zona fronteriza entre frisones y sajones». Él y sus descendientes construyeron un condado alrededor de su castillo ancestral de Oldemburgo/Aldenburg (). La rama condal de la familia se extinguirá en 1667 con Antonio Gunter.

Los matrimonios de los condes medievales de Oldemburgo allanaron el camino para que sus herederos se convirtieran en reyes de varios reinos escandinavos. A través del matrimonio con un descendiente del rey Valdemar I de Suecia y del rey Erico IV de Dinamarca, ya en 1350 se presentó una reivindicación sobre Suecia y Dinamarca. En ese momento, sus competidores eran los sucesores de Margarita I de Dinamarca. En el siglo XV, el heredero de Oldemburgo de esa reclamación se casó con Hedwig de Schauenburg, descendiente de Eufemia de Suecia y Noruega y también descendiente de Erico V de Dinamarca y Abel I de Dinamarca.

A la muerte de Cristóbal de Baviera sin herederos en enero de 1448, el trono de Dinamarca quedó vacante. El consejo real buscó dejar el poder en manos del señor feudal más poderoso del reino, en este caso Adolfo VIII de Holstein. Pero Adolfo rechazó la oferta y recomendó a su sobrino Cristián VII de Oldemburgo (futuro Cristián I) para ocupar tan alto cargo. Cristián era descendiente lejano de Erico V de Dinamarca y fue elegido por el consejo el 1 de septiembre de 1448 y el 28 de octubre de 1449 se coronó en Copenhague. El mismo día de su coronación se comprometió en matrimonio con Dorotea de Brandemburgo, la joven viuda de Cristóbal, y las nupcias se celebraron el 26 de octubre. La familia aumentó en importancia al ascender al trono danés  y posteriormente también se convirtió en rey de Noruega (1450) y luego de Suecia (1457), reeditando brevemente la Unión de Kalmar, con la oposición de a casa de Mecklemburgo por los tronos del norte y el duque de Lauenburgo. En 1459, al fallecer su tío Adolfo, Cristián también heredó los ducados de Schleswig y Holstein lo que se plasmó en el Tratado de Ribe de 1460, por el que el condado de Holstein y el ducado de Schleswig pasaban a ser gobernados por Cristián de Kalmar, y por tanto, se adherían a las posesiones vikingas de Dinamarca, aunque Cristián tuvo que comprometerse a que no ejercería de rey de Dinamarca en esas posesiones, sino como conde y duque de las mismas. 

Diferentes ramas de Oldenburgo han reinado en varios países. En el siglo XVIII, los miembros de la rama secundaria de la familia Gottorp llegaron a los tronos de Rusia, Suecia y Oldemburgo. La Casa de Oldemburgo estuvo brevemente a punto de reclamar los tronos británicos a través del matrimonio de la reina Ana y del príncipe Jorge de Dinamarca y Noruega; sin embargo, debido a la temprana muerte de todos sus hijos, la corona pasó a la Casa de Hannover.

La rama lateral de Augustenborg , que estaba relacionada con la rama lateral de Lyksborg, se extinguió en 1931 con Alberto de Schleswig-Holstein-Sønderborg-Augustenborg .

La familia Oldemburgo en Dinamarca

La Casa de Oldemburgo llegó con Cristián I al trono danés en 1448. Desde entonces, todos los reyes daneses han pertenecido a esta familia principesca. La familia Glücksburg (o familia Lyksborg) que subió al trono con Cristián IX en 1863, es una rama secundaria de la familia Oldemburgo.

El hijo de Cristián I, el rey Juan (Hans), nació en Aalborg en 1455. Desde que el rey Juan subió al trono en 1481, todos los reyes daneses han nacido en Dinamarca (o en el entonces danés Schleswig del Sur en el caso de Cristián IIII, Cristián V y Cristián IX.

Los descendientes del hijo ilegítimo de Cristián V, Cristián Gyldenløve, Danneskiold-Samsøe, son descendientes directos en la línea masculina de la Casa de Oldemburgo. La familia noble Danneskiold-Samsøe todavía vive hoy.

Línea mayor
 Condes (1101-1773), duques (1773-1810) y grandes duques (1815-1918) de Oldemburgo
 Reyes de Dinamarca (1448-1863)
 Reyes de Noruega (1450-1814)
 Reyes de Suecia (1457-1464, 1497-1501 y 1520-1521)
 Duques de Schleswig (1460-1864) (dividido entre varios gobernantes 1544-1721)
 Condes (1460-1574) y duques (1574-1864) de Holstein (dividido entre varios gobernantes 1544-1773)

Ramas
Reyes de Dinamarca (1448-1863)
 Danneskiold-Samsøe (desde 1695) ill.
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, extinta en línea masculina en 1931
 Dukes of Schleswig-Holstein (clamante en 1863, luego duques titulares hasta 1931)
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
 Duques de Schleswig-Holstein (duques titulares desde 1931)
 Reyes y reinas de Dinamarca (desde 1863)
 Rey de Islandia (1918-1944)
 Reyes de los Helenos (1863-1924, 1935-1973)
 Rey del Reino Unido y otros Commonwealth Realms (desde 2022)
 Reyes de Noruega (desde 1905)
Schleswig-Holstein-Gottorp
 Duques de Holstein-Gottorp (1544-1739)
Holstein-Gottorp-Romanov (todavía popularmente llamada Romanov)
 Duques de Holstein-Gottorp (1739-1773)
 Emperadores de Rusia (1762 y 1796-1917)
Holstein-Gottorp (línea sueca), extinta
 Reyes de Suecia (1751-1818)
 Rey de Noruega (1814-1818)
Holstein-Gottorp (línea Gran ducal)
 Duques (más tarde grandes duques) de Oldemburgo (1774-1918)

Oldemburgo-Delmenhorts 
 Oldemburgo-Delmenhorts   fue la rama menor que gobernó el Condado de Oldemburgo 
extinta en 1667.

Línea de Holstein-Gottorp

Reyes de Suecia 

En 1751 Adolfo Federico de Holstein-Gottorp accede al trono de Suecia, poder que ostentará su familia hasta 1818 cuando son sustituidos por la familia Bernadotte.

Emperadores de Rusia 
En 1762 el duque Carlos Pedro Ulrico de Holstein-Gottorp es coronado Emperador Pedro III de Rusia al ser hijo de Ana Petrovna Románova (la hija mayor de Pedro I el Grande), sus descendientes gobiernan sucesivamente el país hasta la Revolución rusa de 1917.

Algunos otros miembros de la Casa de Oldemburgo obtuvieron por uniones con la Familia Imperial Rusa el tratamiento de Alteza Imperial y sus descendientes se mantuvieron como miembros de la realeza extranjera en Rusia. Entre estos estuvieron el duque Jorge de Oldemburgo (casado con la gran duquesa Catalina Pávlovna Románova), el duque Pedro de Oldemburgo (casado con la gran duquesa Olga Aleksándrovna Románova) y la duquesa Alejandra de Oldemburgo (casada con el gran duque Nicolás Nikoláyevich Románov.

Línea de Augustenburgo 

Fue fundada por Ernesto Gunter, duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, un bisnieto de Cristián I de Dinamarca, este brazo continúa hasta el día de hoy, si bien es cierto es proseguido desde 1931 por los Duques de Targino-Flensburg, una rama colateral de la familia.

Línea de Glucksburgo 

Originalmente denominada Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck, el duque de Glückburg Federico Enrique Guillermo de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg murió sin hijos por lo que se extinguio la Primera Casa de Gückburg  y el título de Duque de Gückburg fue concedido al duque de Beck Federico Guillermo de Beck el cual era de la Casa de Beck cambió este último nombre por Glückburg y anexo el ducado de Beck al de Gückburg fundando así la Casa de Glückburg

Reyes de Dinamarca 

Un hijo de Federico Guillermo fue elegido rey en 1863 como Cristián IX de Dinamarca, la actual reina danesa, Margarita II de Dinamarca, desciende en línea directa de este rey.

Reyes de Grecia 
En 1863 el segundo hijo del rey Cristián IX de Dinamarca fue elegido rey de los helenos con el nombre de Jorge I de Grecia (1845-1913) inaugurando un nuevo trono para la familia, esta dinastía gobernaría el país hasta el derrocamiento en 1973 del rey Constantino II (n.1940).

 De esta rama deriva la actual casa real británica con el matrimonio del príncipe Felipe de Edimburgo (1921-2021), nieto de Jorge I de Grecia, con la hoy reina Isabel II del Reino Unido en 1948.

Reyes de Noruega 

En 1905 Noruega se independizó del reino de Suecia y por tal motivo se eligió al primer rey constitucional del país; esta elección recayó en el príncipe Carlos de Dinamarca (1872-1957), coronado como Haakon VII de Noruega, segundo hijo del rey Federico VII de Dinamarca. Harald V (n.1937), actual monarca del país, es un nieto suyo.

Árbol genealógico de la casa de Oldemburgo

Árbol genealógico de la casa de Oldemburgo

El árbol genealógico que sigue a continuación reconstruye el linaje de la casa de Oldemburgo, sin pretender ser exhaustivo sino que quiere destacar las relaciones familiares y sucesiones dinásticas en los dominios de los Oldemburgo desde el siglo XI al presente. 

En el siguiente árbol genealógico se usa la siguiente anotación:
 Símbolo gráfico para señalar a un rey; la imagen de la corona es aproximada y corresponde a las propias de las distintas coronas:.

{| class="wikitable " cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="align=center; border: #cccccc solid 1px; border-collapse: collapse;"
|-valigno=top
|Rey de Dinamarca y Noruega
|Rey de Suecia
|Rey de Noruega
|Rey de los Helenos
|Rey de Reino Unido
|}

 , recuadros sombreados con borde coloreado que destacan a los distintos reyes de Dinamarca, Suecia, Noruega y Grecia, cambiando los tonos según los diferentes países.
 En una línea por debajo de los reyes (en letra más pequeña) aparecen entre paréntesis varias fechas que indican: año nacimiento-años reinado (en negrilla)-año de fallecimiento; p.e.:, «(?-925-926-932)», hace referencia a una persona nacida en fecha desconocida, que entre 925-926 fue gobernante y que falleció en 932).  
 En este árbol no se recogen todos los hijos de los gobernantes, solamente aquellos que siguieron gobernando y pese a que, en general, todos los varones fueron cogobernantes titulares. El orden de los hijos es el cronológico, salvo en un par de casos en que se invierte el orden para compactar todo el árbol. Se refleja mediante el uso de flechas que indican la posición correcta (→, ←).

Véase también 

 Anexo:Dinastías del mundo
 Anexo:Monarcas de Dinamarca

Notas

Enlaces externos 

 Casato degli Oldenburg. Página genealógica en italiano.